Оран — місто в Алжирі, центр вілаєту.
 Оран (вілаєт) — вілаєт в Алжирі.
 Оран (футбольний клуб) — алжирський футбольний клуб із однойменного міста.
 Оран (порт) — алжирський морський порт, розташований в однойменному місті.
 Оран (департамент) — департамент в Аргентині у провінції Сальта.
 Сент-Оран-де-Гамевіль — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Сент-Оран (Жер) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Сент-Оран-Пуї-Петі — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.

Багатозначні терміни